De Bilt (gemeente) - een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht.
De Bilt (dorp) - een dorp in deze gemeente.
 De Bilt - bijnaam van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, gelegen in het dorp De Bilt